vdk bank, een Belgische spaarbank
VDK Gent, een volleybalploeg uit Gent